Arakawa ist der Familienname folgender Personen:
 Ei Arakawa (* 1977), japanischer Performancekünstler
 Eriko Arakawa (* 1979); japanische Fußballspielerin
 Hachiro Arakawa (* 1933), japanischer Wasserballspieler
 Haruna Arakawa (* 1999), japanische Tennisspielerin
 Hiromu Arakawa (* 1973), japanische Manga-Zeichnerin
 Minoru Arakawa, Präsident von Nintendo of America
 Natsuho Arakawa (* 1997), japanische Tennisspielerin
 Shizuka Arakawa (* 1981), japanische Eiskunstläuferin
 Shūsaku Arakawa (1936–2010), japanischer Maler, Grafiker und Architekt
 Tomiko Arakawa (* ~1930), japanische Badmintonspielerin
 Tōru Arakawa (1932–2015), japanischer Großmeister im Wadō-Ryū-Karate
 Towa Arakawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Arakawa Toyozō (1894–1985), japanischer Töpfer
 Yasuhiko Arakawa (* 1952), japanischer Physiker
 Yasuo Arakawa (* 1939), japanischer Jazzmusiker
 Yōji Arakawa (* 1949), japanischer Tanka-Dichter, Schriftsteller und Essayist

Arakawa heißen die Orte
 Arakawa in der Präfektur Tokio
 Arakawa (Akita) in der Präfektur Akita (heute: Daisen)
 Arakawa (Hyōgo) in der Präfektur Hyōgo (heute: Himeji)
 Arakawa (Niigata) in der Präfektur Niigata
 Arakawa (Saitama) in der Präfektur Saitama (heute: Chichibu)
 Arakawa (Tochigi) in der Präfektur Tochigi (heute: Nasukarasuyama)
 Arakawa (Toyama) in der Präfektur Toyama (heute: Takaoka)

Arakawa (, „wilder Fluss“) heißen die Flüsse:
 Arakawa (Bucht von Tokio) in den Präfekturen Saitama und Tokio
 Arakawa (Japanisches Meer) in den Präfekturen Niigata und Yamagata
 Arakawa (Asuwa) in der Präfektur Fukui

 Arakawa (Ambō) in der Präfektur Kagoshima
 Arakawa (Uchino) in der Präfektur Kumamoto
 Arakawa (Pazifischer Ozean) in der Präfektur Okinawa
 Arakawa (Naka) in der Präfektur Tochigi
 Arakawa (Fuefuki) in der Präfektur Yamanashi
 Arakawa (Abukuma) in der Präfektur Fukushima
 Arakawa (Shiroishi) in der Präfektur Miyagi
 Arakawa (Hasama) in der Präfektur Miyagi
 Arakawa (Ōdōri) in der Präfektur Niigata
 Arakawa (Nakasuji) in der Präfektur Kōchi
 Arakawa (Yasu) in der Präfektur Shiga
 Arakawa (Sarugaishi) in der Präfektur Iwate
 Arakawa (Nakatsugi) in der Präfektur Niigata
 Arakawa (Kawafuru) in der Präfektur Saga
 Arakawa (Soma) in der Präfektur Shiga
 Arakawa (Onchi) in der Präfektur Ōsaka
 Arakawa (Kitaarakawa) in der Präfektur Nagano
 Arakawa (Kumano) in der Präfektur Toyama
 Arakawa (Name) in der Präfektur Tochigi
 Arakawa (Yodo) in der Präfektur Akita
 Arakawa (Kosaka) in der Präfektur Akita
 Arakawa (Abukuma) in der Präfektur Fukushima
 Arakawa (Ostchinesisches Meer) in der Präfektur Kagoshima
 Arakawa (Hagima) in der Präfektur Shizuoka
 Arakawa (Morokuzu) in der Präfektur Iwate
 Arakawa (Naruse) in der Präfektur Miyagi
 Arakawa (Yasuhara) in der Präfektur Ishikawa
 ein anderer Name für den Tsutsumi (Fluss) in der Präfektur Aomori

Arakawa () heißen die Flüsse:
 Arakawa (Bucht von Tamanoura) in der Präfektur Nagasaki
 Arakawa (Tsugaruishi) in der Präfektur Iwate